Formicosepsis är ett släkte av tvåvingar. Formicosepsis ingår i familjen Cypselosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Formicosepsis